William Tannen ist der Name folgender Personen:

* William Tannen (Schauspieler) (1911–1976), US-amerikanischer Schauspieler
 William Tannen (Regisseur) (Bill Tannen, * 1942), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent